Ризонер — фамилия:

 Ризонер, Гарри (1923—1991) — американский журналист и телекомментатор.
 Ризонер, Джеймс (род. 1953) — американский писатель.
 Ризонер, Марти — американский баскетболист клуба «Атланта Трэшерз».

См. также 
 Резонёр
 Резон